Saida steht für:

 Saïda (Saʿīda), Stadt in Algerien
 Saida (Provinz), algerische Provinz
 Saidā (Ṣaydā), arabischer Name der libanesischen Stadt Sidon
 Saida (Kreischa), Ortsteil der sächsischen Gemeinde Kreischa
 mehrere Orte im sächsischen Erzgebirge, siehe Niedersaida, Mittelsaida und Obersaida
 SMS Saida, österreichisches Kriegsschiff (1912)
 Saida-Bucht, eine Bucht auf der Kola-Halbinsel, Russland, siehe Sajda-Bucht

Saida ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Saida (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Nasreddine Ben Saida (* 20. Jahrhundert), tunesischer Unternehmer und Herausgeber
 Satoshi Saida (* 1972), japanischer Rollstuhltennisspieler

Siehe auch:
 Sayda
 Seida
 Seyda (Begriffsklärung)